Ca l'Estevet (la Coma), masia de La Coma
 Ca l'Estevet Segal, masia de La Coma
 Ca l'Estevet (restaurant), restaurant a Barcelona obert el 1890